Ел Агва Зарка има више значења:

 Ел Агва Зарка (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агва Зарка (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Зарка (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Зарка (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агва Зарка (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику